Гапченко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Гапченко, Андрей Владимирович (род. 1970) — украинский телеведущий.
 Гапченко, Эмма Васильевна (1938—2021) — советская спортсменка в стрельбе из лука.

См. также 
 Гапчинская